Si no estás puede hacer referencia a:

 «Si no estás» (2010), canción de Chayanne.
 «Si no estás» (2009), canción de El sueño de Morfeo.